Молвиці — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Каліноваць.
 Молвіцє — населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі міста Самобор.